Платовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Платовский сельсовет — в Ключевском районе Алтайского края, упразднён в 2010 году.
 Платовский сельсовет — в Советском районе Алтайского края.
 Платовский сельсовет — в Новосергиевском районе Оренбургской области.